Foscarini – storica famiglia veneziana

Edifici
 Palazzo Foscarini – a Venezia, sito nel sestiere di Dorsoduro
 Palazzo Foscarini – a Venezia, sito nel sestiere di Castello
 Ca' Foscarini della Frescada – a Venezia, sito nel sestiere di Dorsoduro
 Palazzo Foscarini – a Venezia, sito nel sestiere di Santa Croce
 Villa Foscarini Rossi – villa di Stra

Persone 
Claudio Foscarini –  allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Jacopo Foscarini – politico, diplomatico e militare italiano
Marco Foscarini – doge di Venezia dal 1762 al 1763
Mario Foscarini – politico italiano
Paolo Antonio Foscarini – scienziato e religioso italiano
Valentino Foscarini – ex calciatore italiano

Altro
8076 Foscarini – asteroide
Foscarini – azienda d'arredamento italiana
Liceo Marco Foscarini – liceo più antico di Venezia